Рогачиха — топоним.

Населенные пункты 
 Рогачиха — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Рогачиха — хутор в Семилукском районе Воронежской области.
 Рогачиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.

Река 
 Рогачиха — река, приток Раевки (бассейн Цны).